Мария Элена Розас Фернандес (; род. , ) — бразильский композитор.

Биография 
Окончила  в Рио-де-Жанейро (1962) по классу фортепиано и Высшую школу музыки Санта-Марселина в Сан-Паулу (1977) как дирижёр и композитор. Помимо этого, занималась композицией под руководством , , изучала вокальную технику в мастер-классе Ноэми Перуджа и совершенствовалась как пианистка у Жуана де Соузы Лимы.

В 1964—1993 гг. преподавала различные музыкальные дисциплины в консерватории города Кампинас, на протяжении многих лет руководила детским хором. Лауреат первой премии Первого национального конкурса музыки для детского хора (1980).

Автор оперы «Дирсеева Марилия» (; 1994, по одноимённому стихотворному циклу Томаса Антониу Гонзаги), выигравшей в 2006 году международный оперный конкурс среди женщин-композиторов в Вене. Две другие оперы Розас Фернандес, на собственные либретто, — «Анита Гарибальди» (2012) и «Леопольдина, императрица Бразилии» (; 2017) — посвящены двум выдающимся женщинам в ранней истории Бразилии, Аните Гарибальди и Марии Леопольдине. Написала также множество фортепианных пьес, ряд камерных и оркестровых сочинений, основанных на местном музыкальном фольклоре. Автор статей о музыке бразильских индейцев.

Победительница Третьего латиноамериканского конкурса композиторов (1988, Монтевидео), лауреат премии Ассоциации художественных критиков Сан-Паулу (2013) и ряда других наград.

Литература 
 Juliana Abra. Maria Helena Rosas Fernandes: uma compositora brasileiríssima: Catálogo comentado da obra completa. — Novas Edições Acadêmicas, 2018. — 248 p.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мария Элена Розас Фернандес на сайте Musica Brasilis

Композиторы Бразилии
Академические музыканты Бразилии